

Пайнленд — місто, штат Техас
 Пайнленд — переписна місцевість, штат Флорида